Granatapfel steht für:
 Granatapfel, Pflanze
 Granatapfel (Heraldik), der Granatapfel in der Heraldik
 Granatapfel (Zeitschrift), Magazin der österreichischen Ordensprovinz der katholischen Ordensgemeinschaft Barmherzige Brüder vom hl. Johannes von Gott
 Elfenbein-Granatapfel

Siehe auch:
 Granatäpfel